Vojtech (slawisch) oder Vojtěch (tschechisch) ist die slowakische bzw. tschechische Variante des polnischen Vornamens Wojciech.

Namensträger 

Der Heilige Adalbert von Prag wird im tschechischen Sprachraum als Vojtěch bezeichnet. Seine Bedeutung als Nationalheiliger begründet die häufige Verwendung des Namens im böhmischen Raum.

Vorname 
 Vojtěch Jasný (1925–2019), tschechischer Regisseur und Drehbuchautor
 Vojtěch Pikal (* 1987), tschechischer Politiker
 Vojtěch Štursa (* 1995), tschechischer Skispringer

Familienname 
 Adam Vojtěch (* 1986), tschechischer Politiker
 Georgi Vojtech († 1072), bulgarischer Rebell gegen den byzantinischen Kaiser Michael VII.
 Václav Vojtěch (1901–1932), tschechoslowakischer Geograph und Polarforscher

Siehe auch 
 Vojtěcha Hasmandová (1914–1988), Selige der katholischen Kirche

Männlicher Vorname
Familienname
Tschechischer Personenname